Макракоми может означать:

 Макракоми — малый город в Греции.
 Макракоми (дим) — община в Греции.